The Arcade bezeichnet mehrere gleichnamige Objekte in den Vereinigten Staaten, die im National Register of Historic Places (NRHP) gelistet sind:

 The Arcade (Cleveland), ein 1890 erbautes Einkaufszentrum in der Innenstadt von Cleveland (Ohio), ID-Nr. 73001408
 The Arcade (Massachusetts), ID-Nr. 94000813
 The Arcade (Rhode Island), ID-Nr. 71000029
 The Arcade (Tennessee), ID-Nr. 79002455